

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Примечания 

1949/1950
Сезоны футбольных клубов 1949/1950